Буново — название населённых пунктов.

Болгария 
 Буново — в Кюстендилской области.
 Буново — в Софийской области.